A zöld sugár Jules Verne regénye (1882)
 A zöld sugár Leonyid Szoboljev regénye (1961)
 A zöld sugár Eric Rohmer filmje (1986)